Hallauer ist der Familienname folgender Personen:

 Bertha Hallauer (1863–1939), Schweizer Dichterin
 Curt Hallauer (1900–1994), Schweizer Bakteriologe und Virologe
 Hermann Hallauer (1926–2013), deutscher Historiker und Cusanus-Forscher
 Johannes Hallauer (1953–2021), deutscher Hygieniker
 Nikolaus Hallauer (1803–1887), deutscher Jurist